Белен — власна назва.

Особи

Ім'я 
Белен () — жіноче ім'я в іспаномовних країнах. Пов'язане зі святом ікони Діви Марії Вифлеємської ().
 Белен Руеда ( 1965) — іспанська акторка
 Белен Фабра ( 1977) — іспанська акторка
 Белен Лопес ( 1970) — іспанська акторка
 Белен Архона ( 1981) — іспанська співачка
 Белен Куеста ( 1984) — іспанська акторка
 Белен Родрігес ( 1984) — аргентинська модель

Прізвище 
 Ана Белен ( 1951) — іспанська співачка й акторка
 Марта Белен (1942—2005) — американська оперна співачка
 Рауль Белен (1931—2010) — аргентинський футболіст

Топонім 
Белен — топонім різного походження. В іспаномовних і португаломовних країнах він пов'язаний з Belén, Belém («Вифлеєм»)

Белен (Бразилія) — місто.

Белен (Німеччина) — місто.

Санта-Марія-де-Белен — парафія.

Белен (Хатай) — місто.

Див. також 
 Башта Белен — фортеця в Лісабоні.
 Белень — село в Польщі, у ґміні Заполіце
Багатозначні терміни